Surrey (Brits-Columbia), de op een na grootste stad van Brits-Columbia (na Vancouver) in het westen van Canada
Surrey (Jamaica), een van de drie historische counties van Jamaica
Surrey (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Surrey (graafschap), een graafschap in de Engelse regio South East England
Surrey (rijtuig), een rijtuig getrokken door paarden (zoals wordt bezongen in de film Oklahoma! in het liedje Surrey with the fringe on top)